
Molekulska formula -{C9H10O4}- se može odnositi na:
 Flopropion
 Etil protokatehuat
 Homovanilna kiselina
 m-Hidroksifenilhidrakrilna kiselina
 Metilenomicin A
 Siringaldehid